Ciutat del Daylam, vegeu Amol
 Nom antic de Türkmenabat